Berschweiler bei Baumholder – comune del circondario di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Berschweiler bei Kirn – comune del circondario rurale di Birkenfeld (Renania-Palatinato)